ISO 233 (Transliteration of Arabic characters into Latin characters) ist eine Internationale Norm für die wissenschaftliche Transliteration der arabischen in die lateinische Schrift. Der zweite Teil der Norm (ISO 233-2:1993) beschreibt eine vereinfachte Form für die Umschrift der arabischen Sprache; der dritte Teil (ISO 233-3:1999) eine solche für die Persische Sprache.

ISO 233:1984 (1999) 

Die folgende Tabelle zeigt die arabischen Konsonanten:

Siehe auch 
 Transkription
 DIN 31635
 Wikipedia:Namenskonventionen/Arabisch#Persische Transkription

Weblinks 
 Transliteration of Non-Roman Scripts - Private Sammlung verschiedener Transliterationen und -skriptionen ins lateinische Alphabet.
 Die Umschrift (Transkription) des arabisch-persischen Alphabets

233
Umschrift für arabische Schrift
Iso 233